Черка́сский о́круг — единица административного деления:

 Черкасский округ — округ в составе области Войска Донского (1870—1920)
 Черкасский округ — округ в составе Украинской ССР (1925—1927)